Nationale Volksarmee
 Normandy Veterans' Association
 Nieuw-Vlaamse Alliantie (Nowy Sojusz Flamandzki)
 Kod IATA portu lotniczego Benito Salas w Kolumbii
 NVA (film) – niemiecki film z 2005 r.